Németország
Eisenach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Eisenach, város Türingia tartományban